LC peut faire référence à :
 En biologie Espèce de préoccupation mineure.
 Les Centristes, parti politique français ;
 Liquid chromatography (Chromatographie en phase liquide) ;
 Sainte-Lucie, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2 ;
 Île de Chypre, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ; 
 La Légion du Christ, ordre religieux catholique (également LC) ; 
 Latvijas ceļš (Voie lettonne), un parti politique libéral de Lettonie ;
 LC, un type de connecteur fibre optique ;
 un circuit LC, un circuit électrique contenant une bobine (L) et un condensateur (Capacité) ;
 Least Concern - Préoccupation Mineure, code de la Liste rouge de l'UICN ;
 Évangile selon Luc ;
 lieutenant-colonel ;
 liste des constellations astronomiques de l’Union astronomique internationale ;
 LC, album du groupe The Durutti Column sorti en 1981 ;

lc peut faire référence à :
 .lc, le domaine national de premier niveau (country code top level domain : ccTLD) réservé à Sainte-Lucie.

Code